Rečane (Prizren)
 Rečane (Suva Reka)